Discosiellina är ett släkte av svampar. Discosiellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discosiellina